Рафаил Леонович Розенталь (Розенталс, ; р. 27 сентября 1937 года, Рига) — советский и латвийский учёный-медик, хирург-трансплантолог, хабилитированный доктор медицинских наук.

Главврач Латвийского Центра трансплантации. Профессор Университета им. Страдыня. Действительный член АН Латвии.  Президент Латвийской ассоциации трансплантологов. Член экспертного комитета по трансплантации при Совете Европы в Страсбурге. Президент Латвийского почечного фонда.

Биография 
Родился в Риге, откуда был 14 июня 1941 года с семьёй депортирован в Сибирь. Отец, Леон Соломонович Розенталь, был адвокатом, активистом спортивной организации «Хасмонея»; мать, Мария Николаевна, учительницей немецкого языка. Оставшиеся родственники погибли в рижском гетто. В ссылке в Красноярске отец был арестован и переправлен в ИТЛ. Вся семья вернулась в Ригу после реабилитации в 1956 году. Окончил Рижский медицинский институт и аспирантуру там же. На протяжении двух лет работал хирургом в Дагде.

Монографии 
 Иммунологические исследования в клинике трансплантации почек. Рига: Звайгзне, 1984.
 Лечение хронической почечной недостаточности. Рига: Звайгзне, 1984.
 Донорство в трансплантации органов. Рига: Звайгзне, 1987.
 Патология почечных аллотрансплантатов. Рига: Зинатне, 1990.
 Экстраренальное очищение крови. Рига: Зинатне, 1990.

Некоторые публикации в научных журналах 
 R.Rozentals, I.Folkmane (Eds.). Nieru transplantacija (Kidney Transplantation), 2008, Riga: SIA Nacionalais Apgads, 242 pp. (на латышском).
 R.Rosental, D.Krivulis. Extracorporeal Blood Purification , 1990, Riga:Zvaigzne, 270 pp. (на латышском).
 I.Ilyinsky, R.Rosental. Kidney Transplant Pathology, 1990, Riga:Zvaigzne, 170 pp. (на русском).
 R.Rosental, I.Ilyinsky, J.Bitsan. Clinical and morphological monitoring in kidney transplantation. — In: Transplant Monitoring, 1992, Berlin, Wien, Zagreb: Lengerich, pp. 115–116.
 R.Rosental, G.Vabel. Protection of dead body and transplantation of organs in Latvia. — X World Congress on Medical Law, Jerusalem, Proc. Report, vol.C, pp. 36–41.
 R.Rosental, L.Zezina, A.Spudass. Administration of recombinant erythropoietin in medical rehabilitation program of dialysis patients. — Acta Medica Baltica, 1/1994, vol. I, pp. 100–102.
 R.Rosental, J. Bicans, V. Shevelev. Impact of the Presumed Consent Law in Kidney Procurement in Latvia. — Transplant Proc. , 1996, vol. 28, N I, p. 371.
 D. Babarykin., D. Amerika, R. Rosental et al. Effect of Sandimun- Neoral on the level of bivalent cations in erythrocytes of kidney transplant recipients. — Ann. Transplantation, 1996, vol. I, N 2, pp. 23–26.
 R. Rosental., J. Bicans, V. Shevelev et al. Organ and tissue transplantation in Latvia. — Ann. Transplantation, 1996, vol. I, N 3, pp. 57–59.
 D. Babarykin., I. Adamsone, R. Rosental et al. Transfer of patients with kidney graft to Sandimmun- Neoral normalises the calcium level in erythrocytes. — Transplant. Proc., 1996, vol. 28, N 6, pp. 1343–1344.
 I. Adamsone, D. Babarykin, D. Amerika, J.Bicans, R. Rosental, E.Pettersson. Influence of different CyA formulations and calcium channel blocker Phenyhidine regimens on intracelliilar (erythrocyte) calcium level after kidney transplantation. — Transplant. Proc. 1997, vol. 29, pp. 3141–3142.
 R. Rosental, I. Adamsone, D. Babarykin, D. Amerika, E.Pettersson. Does the switch from Sandimmun to Sandimmun Neoral reduce patient need for Phenihydine? — Transplant International, 1998, vol.11, Suppl. 1, pp. 337–339.
 R. Rosental. Ethical aspects of organ transplantation from living donors. — Proc. Latv. Acad. Sci., B, 1999, vol. 53, pp. 133–139.
 D.Babarykin, I.Adamsone, D.Amerika, I.Folkmane, R. Rosental. Disorders of calcium metabolism at various times after renal transplantation. — Ann. Transplantation, 1999, vol. 4, pp. 46–53.
 I.Folkmane, S.Chapenko, D.Amerika, J.Bicans, M.Murovska, R.Rosentals. Beta-herpesvirus activation after kidney transplantation with mycophenolate mofetil-based maintenance immunosuppression. — Transplantation Proceedings, 2001, vol.33, N 3, pp. 2384–2385.
 S.Chapenko, I.Folkmane, V.Tomsone, S.Kozireva, J.Bicans, D.Amerika, R.Rozentals, M.Murovska. Infection of ß-herpesviruses (CMV, HHV-6, HHV-7): Role in postrenal transplantation complications. -Transplantation Proceedings, 2001, vol.33, N 4, pp. 2463–2464.
 I.Folkmane, J.Bicans, S.Chapenko, M.Murovska, R.Rosentals. The results of kidney transplantation with different immunosuppressive regiments. — Transplantation Proceedings, 2002, vol.34, pp. 558–559.
 R.Rosental, J.Bicans, V.Shevelev, S.Trushkov, D.Amerika. Kidney transplantation from hepatitis C virus positive donors. — Transplantation Proceedings, 2002, vol.34, p. 2581.
 R.Rosental, L.Michule. Anaemia in chronic renal failure. Blood-sparingmedicine and surgery: an essential aspect of a safe andwell-organized transfusion service. — Proc. ESTM Residential Course, Riga, Latvia, 5-9 July 2004, pp. 13–27. (Eds.: V.Kretschmer, L.Sharipo, G.Nemceva, U.Rossi).
 I.Adamsone, D.Babarykin, R.Rosental. Malnutrition-inflammation complex syndrome contributes to rHuEPO response among ESRD patients. — Acta Medica Lithuanica, 2004, vol. 11, N 2, pp. 7–17.
 I.Adamsone, D.Babarykin, D.Amerika, R.Rosental. Malnutrition-inflammation complex syndrome predicts poor outcome in long-term hemodialysis patients. — J. Am. Soc. Nephrol., 2005, vol. 16, p. 718.
 R.Rosental. Organ Donors: Deceased or alive? Quo Vadis?- Annals of Transplantation, 2006, vol. 11, N 3, pp. 49–51.
 Bernarde K., Folkmane I., Chapenko S., Murovska M., Rozentals R. The impact of early cytomegalovoirus (CMV) infection and CMV disease on long-term kidney allograft function and late complications after kidney transplantation: a clinical study. — Scientific Papers University of Latvia, 2007, vol. 712 , Medicine, pp. 13–19.
 Ziedina I., Folkmane I., Chapenko S., Murovska M., Sultanova A., Jushinskis J., Rozentals R. Reactivation of BK virus in the early period after kidney transplantation. — Transplantation Proceedings, 2009, vol.41, pp. 766–768.
 Chapenko S., Folkmane I., Ziedina I., Chistyakovs M., Rozentals R., Krumina A., Murovska M. Association of HHV-6 and HHV-7 with the development of chronic allograft nephropathy — J.Clin.Virology, 2009, vol. 46, pp. 29–32.

Примечания

Ссылки 
 На сайте АН Латвии
 На сайте музея «Аудио архивы. Европейская память о ГУЛАГе»
 Патенты Р. Л. Розенталя

Академики АН Латвии
Персоналии по алфавиту
Хирурги СССР
Хирурги Латвии
Выпускники Рижского университета имени Страдыня